Evans je lahko:
 Evans (priimek)
Evans, Kolorado
Evans, Georgia
Evans, New York
okrožje Evans, Georgia
Evans City, Pensilvanjia
Evans Mills, New York